Dieser Artikel beinhaltet die Ergebnisse des SK Rapid Wien bei internationalen Pokalwettbewerben.

Europapokalbilanz 

Stand: 25. August 2022

Finale Europapokal der Pokalsieger 1984/85

Finale Europapokal der Pokalsieger 1995/96

Andere internationale Auftritte 
Neben den Spielen im Europapokal, nahm Rapid Wien auch an anderen internationalen Wettbewerben teil:

Weblinks 
 Mitropacup auf rsssf.com

Europapokalstatistik
Wien, Rapid